Wimbledon 1890 – gra podwójna mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 21–23 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej pretendentów wygrała para Joshua Pim–Frank Stoker, pokonując w finale parę George Hillyard–Ernest Lewis 6:0, 7:5, 6:4. Do obrony tytułu nie przystąpili bracia Renshaw.

Challenge Round

Turniej pretendentów

Bibliografia 
 wimbledon.com – Draws archive – Gentlemen's Doubles 

Wimbledon 1890
Wimbledon – gra podwójna mężczyzn